Erhardt est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Carl Erhardt (1897-1988), joueur britannique de hockey sur glace ;
  (1958-2012), producteur américain de jeux vidéo ;
  (1864-1930), philosophe allemand et professeur d'université ;
  (1943-2007), restaurateur  américain ;
  (1943-2021), réalisateur allemand, scénariste et directeur de la photographie, fils de Heinz Erhardt ;
 Heinz Erhardt (1909-1979), acteur allemand, écrivain, acteur de cinéma et acteur de théâtre, commandeur de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne ;
 Herbert Erhardt (1930-2010), footballeur allemand ;
  (1903-1958), acteur allemand de théâtre et de cinéma ;
 Jakob Erhardt (1823-1901), missionnaire et explorateur allemand ;
  (1838-1909), avocat américain ;
 Philipp Erhardt (1993-), footballeur autrichien ;
  (1929-), homme politique américain, député à la Chambre des représentants du Minnesota ;
 Ron Erhardt (1931-2012), entraîneur de football américain.

Prénom 
  (1931-2016), homme politique allemand, député au Landtag de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, officier de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne.

Voir aussi 
 
 
 Erhard
 

Patronyme germanique